Morocco Open 2022, właśc. Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Morocco Open rozgrywany w dniach 15–21 maja 2022 roku w Rabacie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 251 750 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Maroku